Бархан:

 Бархан — разновидность дюн.
 Бархан — армейский полноприводной автомобиль на базе ГАЗ-66.
 Бархан — специальное транспортное средство повышенной проходимости, на базе трёхколёсного мотоцикла.
 Бархан — популярный персонаж комиксов и мультсериалов о трансформерах.
 Бархан — боевой рюкзак российской армии.
 Бархан-Камаз — транспортное средство.
 Бархан — небольшой город на юге Пакистана, в провинции Белуджистан. 
 Бархан — один из 30 округов пакистанской провинции Белуджистан.
 Бархан — остров на озере Айдаркуль в Узбекистане.
 «Бархан» — советский фильм 1989 года.
 Бархан, Павел Абрамович (1876—1942) — писатель, критик, переводчик.

См. также 
 Барханы (значения)
 Барханный кот